Курга́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Курганская улица — улица в Екатеринбурге;
 Курганская улица — улица в Кургане;
 Курганская улица — улица в Москве;
 Курганская улица — улица в Новосибирске;
 Курганская улица — улица в Оренбурге;
 Курганская улица — улица в Самаре;
 Курганская улица — улица в Тюмени;
 Курганская улица — улица в Уфе;
 Курганская улица — улица в Челябинске;
 Курганский переулок — улица в Томске.

Украина 
 Курганская улица — улица в Днепре.
 Курганская улица — улица в Одессе.